Stellmacher steht für

 Stellmacherei, ein Handwerksberuf
 Lisbeth Stellmacher, eine Rosenzüchtung
 Stellmacher (Familienname)